Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Tom Gullikson e Scott McCain 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (quarti di finale)
 John Alexander /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Brad Drewett /  Kim Warwick (secondo turno)

 Peter Doohan /  Michael Fancutt (primo turno)
 Mike Bauer /  Marty Davis (primo turno)
 Scott Davis /  Ben Testerman (primo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1984